Mitchell Wolfson Sr. – imprenditore, impresario teatrale e politico statunitense (1900-1983)
Mitchell Wolfson Jr. – imprenditore e collezionista d'arte statunitense (1939-vivente)